Malte Ramel kan syfta på:

 Malte Ramel (1684–1752), skånsk godsägare
 Malte Ramel (1747–1824), skånsk godsägare
 Malte Ramel (1866–1933), skånsk godsägare